Баянба́й — казахское название.

Люди 
 Баянбай-батыр (ок. 1709—1767) — казахский военачальник XVIII века.
  (1861—1924) — казахский баксы. Его мавзолей в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области является местом паломничества.

Населённые пункты

Казахстан 
 Баянбай (до 2008 г. — Вороновка) — аул в Бурабайском районе Акмолинской области.
 Баянбай — село в Саркандском районе Алматинской области.
 Баянбай — упразднённое в 2010 году село в Уалихановском районе Северо-Казахстанской области.